Het wereldkampioenschap wegrace seizoen 2013 is het 65e in de geschiedenis van het door de FIM georganiseerde wereldkampioenschap wegrace. In 2013 werd, naast de Moto2 en MotoGP, het tweede seizoen van de in 2012 gestarte Moto3-klasse verreden. Regerend wereldkampioen in deze klasse, Sandro Cortese, zal de overstap maken naar de Moto2, terwijl wereldkampioen Marc Márquez de stap naar het Repsol Honda-fabrieksteam in de MotoGP maakt. Nieuw op de Grand-Prix-kalender is de GP van de Amerika's. De Grand Prix van Argentinië, die voor het eerst sinds 1995 weer zou worden verreden, is uiteindelijk een jaar uitgesteld, omdat de Spaanse overheid in eerste instantie een negatief reisadvies voor coureurs en teams gelieerd aan Repsol YPF uitgaf. Doordat de GP van Portugal van de kalender is verdwenen bestaat het kampioenschap, net zoals in 2012, uit 18 races. De eerste race werd op 7 april in de avonduren op het circuit Losail in Qatar worden verreden; de seizoensafsluiter vond plaats op 10 november in Valencia.

Reglementswijzigingen
De kwalificatie voor de MotoGP-klasse wordt in 2013 gewijzigd, waardoor er een soort superpole ontstaat, die lijkt op de kwalificatieprocedure in het wereldkampioenschap superbike en waarin uiteindelijk de beste 12 coureurs strijden om poleposition. De kwalificatie bestaat uit twee sessies van elk een kwartier, die wordt voorafgegaan door drie vrije trainingen waarin de gecombineerde tijden bepalend zijn voor de kwalificatie. De beste tien coureurs zijn verzekerd van de tweede ronde. De overige coureurs strijden in de eerste ronde om de twee overgebleven plekken. De kwalificatieprocedure in de Moto2 en Moto3 blijft ongewijzigd. Als gevolg van de wijzigingen in de kwalificatie veranderen ook de regels omtrent de 107% regel, de tijdslimiet ten opzichte van de snelste tijd waarbinnen een coureur zich kan kwalificeren. Het is niet meer mogelijk om op basis van de tijd in de warming up voor de wedstrijd te kwalificeren.

Tevens zijn de reglementen rondom het begrip „seizoen“ gewijzigd. Waar tot 2013 een seizoen gelijk stond aan het kalenderjaar, start het seizoen 2013 de dag na de laatste race van het voorgaande seizoen. Het seizoen 2013 eindigt dan ook op 10 november 2013, na de Grand Prix van Valencia.

De grand prix-commissie stelde tevens een strafpuntensysteem in om zo het probleem van renners die constant over de schreef gaan aan te pakken. De wedstrijdleiding krijgt de mogelijkheid om rijders srafpunten op te leggen die gedurende het seizoen bij elkaar worden opgeteld. Bij vier punten start een rijder de eerstvolgende race vanaf de laatste plek in de startopstelling; bij zeven punten vanuit de pitstraat; en bij tien strafpunten is de rijder voor het volgende evenement gediskwalificeerd.

Op technisch gebied zijn per 2013 ook in de MotoGP-klasse wielen gemaakt van carbon composiet verboden; in de Moto2 en Moto3 was dit reeds het geval. De uitzondering die CRT-machines hadden op de remschijfdiameter van 320 mm is opgeheven en rijders hebben de beschikking over één extra achterband per evenement.

Kalender
Het seizoen 2013 startte officieel een dag na de laatste Grand Prix in 2012. De eerste race van het seizoen werd op 7 april verreden in, net al voorgaande jaren, Qatar. Alle races, met uitzondering van de TT Assen die traditiegetrouw op zaterdag wordt verreden, vinden plaats op zondag. De Grand Prix van Qatar wordt in de avonduren verreden. Er worden in 2013 drie Grands Prix verreden in de Verenigde Staten en vier in Spanje.

Puntentelling 
Per race krijgen de eerste vijftien geklasseerde coureurs punten toebedeeld, die opgeteld de eindstand van het kampioenschap bepalen. Punten worden alleen vergeven indien een coureur over de finish komt. Bij het constructeurskampioenschap krijgt de fabrikant de punten van de hoogstgeëindigde rijder per race.

MotoGP

Coureurs en teams

Resultaten

Coureurs

Constructeurs 

Opmerkingen
 Na een beslissing van de raceleiding werd de overwinning van Marc Márquez uit de uitslag geschrapt, vanwege een botsing van Márquez met teamgenoot Dani Pedrosa gedurende de race. De tweede Honda die over de streep kwam was Álvaro Bautista met een vierde plaats.

Moto2

Coureurs en teams

Resultaten

Coureurs

Constructeurs

Moto3

Coureurs en teams

Resultaten

Coureurs

Constructeurs

Externe link

 Resultaten en statistieken 2013 op MotoGP.com

Referenties